La 1. Lig 1980/81 fue la 23.ª temporada del fútbol profesional en Turquía.

Tabla de posiciones

Enlaces externos 
 RSSSF 

Temporadas de la Superliga de Turquía
Fútbol en 1980
Fútbol en 1981
Deporte en Turquía en 1980
Deporte en Turquía en 1981